Жаха́ев (Жака́ев; ) — казахская фамилия. Известные носители:
 Жахаев, Айбол Жаксыгалиулы (род. 1996) — казахстанский футболист.
 Жахаев, Ибрай (1891—1981) — советский рисовод и рационализатор, дважды Герой Социалистического Труда.